El término Daddy's Gone A-Hunting puede hacer referencia a:

 Daddy's Gone A-Hunting, película de 1925 protagonizada por James O. Barrows.
 Daddy's Gone A-Hunting, película de 1969 dirigida por Mark Robson.